UVS - een Leidse voetbalclub 
 UVS Nijmegen, een schaakvereniging

 Uvs - provincie van Mongolië
 Uvs Nuur -  meer in die provincie